Джемайма Рупер (; род. 24 октября 1981, Хаммерсмит, Лондон, Великобритания) — английская актриса.

Ранние годы 
Джемайма дочь телевизионной журналистки Элисон Рупер. До 12-летнего возраста ходила в Рэдклифскую начальную школу в Челси, затем в школу для девочек Годолфин и Латимер. Снимаясь в сериале «Великолепная пятёрка», она на отлично сдала экзамен на получение аттестата об общем среднем образовании. После чего поступила в колледж.

Карьера 
Рупер высказала желание быть актрисой в возрасте 9 лет. Её первыми профессиональными ролями стали роли в фильмах The Higher Mortals (1993) и «Война Уилли» (1994). Уже в 1996 году её взяли в сериал «Великолепная пятёрка», где Рупер сыграла одну из главных ролей

Дебютом в Голливуде Джемайма обязана роли в фильме «Черная орхидея». В 2008 году она играла главную роль в сериале «Ожившая книга Джейн Остин» и выступила в качестве приглашенной звезды в сериале «Пуаро Агаты Кристи». Главная роль ей также досталась в пьесе Her Naked Skin в лондонском Королевском национальном театре.

Фильмография

Ссылки 

Актрисы озвучивания Великобритании